Le Lac de l’épouvante est une bande dessinée scénarisée par Jean-Michel Charlier et dessinée par MiTacq. C'est le deuxième épisode publié dans Pilote en 1961, du n°65 au n°129, qu'on retrouvera ensuite dans le Journal de Spirou en 1976, du n°2018 au n°2026.

On peut retrouver cet épisode dans :
 Premières aventures, Dupuis.
 Tout MiTacq, Tome 14, ''Jacques Le Gall et les trésors cachés, Dupuis.

Résumé 
Jacques Le Gall passe ses vacances dans les Alpes autrichiennes. Après avoir rencontré de soi-disant policiers, notre héros est arrivé au chalet : Tout laisse à penser qu'un locataire clandestin y vit... avant de se trouver au cœur d'une guerre d'espions.

Jacques Le Gall